Geografia: 
Can Viaplana, masia del poble de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
Bosc del Viaplana, bosc del poble de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 Persones:
 Francesc Viaplana, diputat al Parlament de Catalunya, president d'ERC al Pirineu i regidor a l'ajuntament de la Seu d'Urgell